No More Mr. Nice Guy est une expression anglaise qui signifie que l'on n'a plus l'intention d'être (trop) gentil. Elle peut se traduire par : Fini les amabilités.

No More Mr. Nice Guy peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 No More Mr. Nice Guys est une chanson de Half Nelson,qui deviendra Sparks sortie en 1971 ;
 No More Mr. Nice Guy est une chanson d'Alice Cooper sortie en 1973 (reprenant en intro le theme des Sparks)
 No More Mr. Nice Guy reprise par Megadeth de la chanson d'Alice Cooper.

Album 

 No More Mr. Nice Guy est un album de Gang Starr sorti en 1989 ;
 No More Mr. Nice Guy est un album de Steve Wariner sorti en 1997 ;
 In a Metal Mood: No More Mr. Nice Guy, dont le titre fait référence à la chanson d'Alice Cooper, est un album de reprises de Pat Boone sorti en 1997.

Télévision 

 No More Mr. Nice Guy, titré C'était un tendre dans la version française, est le nom original du premier épisode de la série Freddy, le cauchemar de vos nuits (Freddy's Nightmares dans la version originale)
 No More Mr. Nice Guy est le nom original de l'épisode nommé Trop gentil pour être vrai dans la version française de la série Dr House
 No More Mr. Nice Guy, un épisode de la série Welcome Back, Kotter

Autres 

  est un livre de Dr. Robert A. Glover
 No More Mr. Nice Guy est le nom d'un général des systèmes de véhicules dans la nouvelle Une forme de guerre (Consider Phlebas dans sa version originale) de Iain Banks